Eaux profondes, film français de Michel Deville ;
 Eaux profondes, roman policier américain de Patricia Highsmith ;
 Eaux profondes, tableau paysager du peintre russe Isaac Levitan ; 
 Eaux profondes, thriller érotique américain d'Adrian Lyne.